Woffenbach bezeichnet

einen Stadtteil von Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern; siehe Woffenbach (Neumarkt in der Oberpfalz)
eine Gemarkung von Berngau, Bayern